Gov’t Mule (произносится «'gʌv(ə)nmənt mjuːl»)— американская блюз-рок-группа, образованная в 1994 году в качестве сайд-проекта участниками The Allman Brothers Band Уорреном Эйнсом и Алленом Вуди.

История 
Группа основана Уорреном Эйнсом (Warren Haynes) (гитара, вокал) и Алленом Вуди (Allen Woody) (бас-гитара), которые знакомы любителям музыки ещё с 1989 года, когда они присоединились к «The Allman Brothers Band». Место ударника в Mule занял Мэтт Эбтс (Matt Abts). В звучании нового проекта явно слышалось влияние Allman Brothers, хотя многие критики проводят параллели с Cream и Led Zeppelin.

В 1995 году группа выпускает дебютный одноимённый альбом, а в следующем 1996 — концертник Live at Roseland Ballroom. Далее последовали студийный альбом «Dose» и двойной концертный «Live with a little help from our friends» (оба датированы 1998 годом). Группа активно выступает, их «живые» версии песен отличаются длинными импровизационными соло (некоторые номера длятся более 20 минут). В 2000 году выходит новая студийная пластинка, «Life before insanity», ставшая последней для одного из основателей группы — 26 августа 2000 года бас-гитарист Аллен Вуди найден мёртвым в номере гостиницы в Нью-Йорке.

Несмотря на серьёзную потерю, Эйнс и Эбтс решили не менять название проекта и приступить к записи нового альбома, тем более, что материал для него уже был накоплен. Таким образом появился первый альбом, посвящённый Вуди — «The deep end, Vol.1» (2001). Он примечателен большим количеством приглашённых музыкантов (в первую очередь, басистов), в их числе Джек Брюс, Ларри Грэм, Фли, Роджер Гловер и другие. В 2002 выходит «The deep end, Vol.2». На этот раз в числе гостей оказались Джейсон Ньюстед, Лес Клэйпол, Билли Кокс и другие не менее известные исполнители. Несмотря ни на что, стиль «Gov’t mule» остался узнаваемым, хотя и претерпел некоторые изменения.

В 2003 группа издаёт ещё один концертник — «Deepest end» (Доступный также в виде DVD), а затем, взяв в качестве постоянных участников Данни Льюиса (Danny Louis) на клавишных и Энди Хиза (Andy Hess) на бас-гитаре, записывает новую студийную работу — Deja Voodoo (2004). Через два года выходит в свет ещё один альбом — High & Mighty, а за ним — Mighty High, альбом даб-миксов песен Mule, записанный с участием Вилли Вильямса (Willi Williams), Майкла Фрэнти (Michael Franti), Тутса Хибберта (Toots Hibbert) и других известных даб-музыкантов.

Дискография

Студийные альбомы 
  — Gov’t Mule
  — Dose
  — Life Before Insanity
  — Deep End vol.1
  — Deep End vol.2
  — Deja Voodoo
  — High & Mighty
  — Mighty High
  — By a Thread
  — Shout!
  — Dark Side Of The Mule

 Концертные альбомы 
  — Live at Roseland Ballroom  — Live… With a Little Help from Our Friends  — Live… With a Little Help from Our Friends, volume 2  — Deepest End  — Mule on Easy Street  — Holy Haunted House  — Mulennium  — The Georgia Bootleg Box''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Gov’t mule» 
 Официальный сайт Уоррена Эйнса 

Рок-группы США
Группы южного рока
Группы блюз-рока из США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Джем-рок-группы
Квартеты
Power trio